Condução elétrica;
 Condutor elétrico, qualquer meio ou dispositivo em que se propaga a corrente elétrica;
 Condução térmica;
 Condutor, na sociedade, ou no código de estrada, é alguém que conduz algo, por exemplo o condutor de um veículo.

Ver também
Semicondutor, sólidos cristalinos de condutividade intermediária
Supercondutor, material submetido a determinadas condições que aumentam a sua condutividade
Tubo

Desambiguação